До списку лускокрилих Намібії віднесені денні метелики і молі, що були зареєстровані в Намібії.

Згідно з оцінками, станом на 2017 рік зареєстровано 734 види лускокрилих з 44 родин, що трапляються на території Намібії.

Денні метелики

Головчаки (Hesperiidae) 

 Coeliades forestan (Stoll, [1782])
 Coeliades libeon (Druce, 1875)
 Coeliades pisistratus (Fabricius, 1793)
 Eretis melania Mabille, 1891
 Sarangesa gaerdesi gaerdesi Evans, 1949
 Sarangesa gaerdesi smithae Vári, 1976
 Sarangesa phidyle (Walker, 1870)
 Sarangesa seineri Strand, 1909
 Alenia namaqua Vári, 1974
 Caprona cassualalla Bethune-Baker, 1911
 Abantis paradisea (Butler, 1870)
 Abantis tettensis Hopffer, 1855
 Abantis zambesiaca (Westwood, 1874)
 Spialia colotes transvaaliae (Trimen & Bowker, 1889)
 Spialia delagoae (Trimen, 1898)
 Spialia depauperata australis de Jong, 1978
 Spialia diomus ferax (Wallengren, 1863)
 Spialia mafa (Trimen, 1870)
 Spialia nanus (Trimen & Bowker, 1889)
 Spialia secessus (Trimen, 1891)
 Spialia spio (Linnaeus, 1764)
 Gomalia elma (Trimen, 1862)
 Kedestes callicles (Hewitson, 1868)
 Kedestes lepenula (Wallengren, 1857)
 Kedestes monostichus Hancock & Gardiner, 1982
 Kedestes sublineata Pennington, 1953 (ендемік)
 Andronymus neander (Plötz, 1884)
 Zophopetes dysmephila (Trimen, 1868)
 Platylesches neba (Hewitson, 1877)
 Platylesches shona Evans, 1937
 Platylesches tina Evans, 1937
 Pelopidas mathias (Fabricius, 1798)
 Pelopidas thrax (Hübner, 1821)
 Borbo borbonica (Boisduval, 1833)
 Borbo fallax (Gaede, 1916)
 Borbo fatuellus (Hopffer, 1855)
 Borbo gemella (Mabille, 1884)
 Gegenes niso (Linnaeus, 1764)
 Gegenes pumilio gambica (Mabille, 1878)
 Metisella willemi (Wallengren, 1857)

Синявцеві (Lycaenidae) 

 Lachnocnema bibulus (Fabricius, 1793)
 Lachnocnema durbani Trimen & Bowker, 1887
 Thestor protumnus aridus van Son, 1941
 Alaena amazoula congoana Aurivillius, 1914
 Alaena brainei Vári, 1976 (ендемік)
 Cnodontes pallida (Trimen, 1898)
 Myrina silenus ficedula Trimen, 1879
 Myrina silenus suzannae Larsen & Plowes, 1991
 Chrysoritis chrysantas (Trimen, 1868)
 Trimenia macmasteri mijburghi Dickson, 1980
 Trimenia wykehami (Dickson, 1969)
 Cigaritis ella (Hewitson, 1865)
 Cigaritis homeyeri (Dewitz, 1887)
 Cigaritis modestus (Trimen, 1891)
 Cigaritis mozambica (Bertoloni, 1850)
 Cigaritis namaquus (Trimen, 1874)
 Cigaritis natalensis (Westwood, 1851)
 Cigaritis phanes (Trimen, 1873)
 Axiocerses tjoane (Wallengren, 1857)
 Axiocerses amanga amanga (Westwood, 1881)
 Axiocerses amanga baumi Weymer, 1901
 Aloeides aranda (Wallengren, 1857)
 Aloeides namibiensis Henning & Henning, 1994
 Aloeides damarensis (Trimen, 1891)
 Aloeides molomo krooni Tite & Dickson, 1973
 Aloeides taikosama (Wallengren, 1857)
 Aloeides simplex (Trimen, 1893)
 Aloeides tearei Henning & Henning, 1982
 Aloeides nollothi Tite & Dickson, 1977
 Aloeides argenteus Henning & Henning, 1994
 Aphnaeus erikssoni Trimen, 1891
 Tylopaedia sardonyx sardonyx (Trimen, 1868)
 Tylopaedia sardonyx cerita Henning & Henning, 1998
 Phasis clavum Murray, 1935
 Hypolycaena philippus (Fabricius, 1793)
 Hemiolaus caeculus tsodiloensis (Pinhey, 1969)
 Leptomyrina henningi Dickson, 1976
 Leptomyrina lara (Linnaeus, 1764)
 Iolaus alienus sophiae Henning & Henning, 1991
 Iolaus mimosae pamelae (Dickson, 1976)
 Iolaus nasisii (Riley, 1928)
 Iolaus obscurus Aurivillius, 1923 (ендемік)
 Iolaus silarus brainei Henning & Henning, 1984
 Stugeta bowkeri tearei Dickson, 1980
 Stugeta subinfuscata Grünberg, 1910
 Pilodeudorix obscurata (Trimen, 1891)
 Deudorix antalus (Hopffer, 1855)
 Deudorix dinochares Grose-Smith, 1887
 Anthene amarah (Guérin-Méneville, 1849)
 Anthene contrastata mashuna (Stevenson, 1937)
 Anthene otacilia (Trimen, 1868)
 Cupidopsis cissus (Godart, [1824])
 Cupidopsis jobates (Hopffer, 1855)
 Pseudonacaduba sichela (Wallengren, 1857)
 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) — синявець гороховий
 Cacyreus dicksoni Pennington, 1962
 Cacyreus lingeus (Stoll, 1782)
 Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767) — синявець Піритой
 Leptotes pulchra (Murray, 1874)
 Tuxentius calice (Hopffer, 1855)
 Tuxentius melaena (Trimen & Bowker, 1887)
 Tarucus sybaris linearis (Aurivillius, 1924)
 Zintha hintza krooni (Dickson, 1973)
 Zizeeria knysna (Trimen, 1862)
 Actizera lucida (Trimen, 1883)
 Zizula hylax (Fabricius, 1775)
 Brephidium metophis (Wallengren, 1860)
 Azanus jesous (Guérin-Méneville, 1849)
 Azanus ubaldus (Stoll, 1782)
 Eicochrysops hippocrates (Fabricius, 1793)
 Eicochrysops messapus mahallakoaena (Wallengren, 1857)
 Euchrysops barkeri (Trimen, 1893)
 Euchrysops dolorosa (Trimen & Bowker, 1887)
 Euchrysops malathana (Boisduval, 1833)
 Euchrysops osiris (Hopffer, 1855)
 Euchrysops subpallida Bethune-Baker, 1923
 Chilades trochylus (Freyer, [1843])
 Lepidochrysops michellae Henning & Henning, 1983 (ендемік)
 Lepidochrysops patricia (Trimen & Bowker, 1887)
 Lepidochrysops plebeia (Butler, 1898)
 Lepidochrysops vansoni (Swanepoel, 1949)

Сонцевики (Nymphalidae) 

 Danaus chrysippus orientis (Aurivillius, 1909) — данаєць Хрисипп
 Tirumala petiverana (Doubleday, 1847)
 Amauris niavius (Linnaeus, 1758)
 Amauris tartarea Mabille, 1876
 Melanitis leda (Linnaeus, 1758)
 Heteropsis perspicua (Trimen, 1873)
 Heteropsis simonsii (Butler, 1877)
 Ypthima asterope asterope (Klug, 1832)
 Ypthima asterope hereroica van Son, 1955
 Coenyropsis natalii (Boisduval, 1847)
 Physcaeneura panda (Boisduval, 1847)
 Stygionympha robertsoni (Riley, 1932)
 Stygionympha irrorata (Trimen, 1873)
 Charaxes varanes vologeses (Mabille, 1876)
 Charaxes candiope (Godart, 1824)
 Charaxes jasius saturnus Butler, 1866
 Charaxes brutus natalensis Staudinger, 1885
 Charaxes bohemani Felder & Felder, 1859
 Charaxes achaemenes Felder & Felder, 1867
 Charaxes brainei van Son, 1966
 Charaxes guderiana (Dewitz, 1879)
 Charaxes zoolina (Westwood, [1850])
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) — сонцевик будяковий
 Junonia hierta cebrene Trimen, 1870
 Junonia natalica (Felder & Felder, 1860)
 Junonia oenone (Linnaeus, 1758)
 Junonia orithya madagascariensis Guenée, 1865
 Protogoniomorpha parhassus (Drury, 1782)
 Precis antilope (Feisthamel, 1850)
 Precis octavia sesamus Trimen, 1883
 Hypolimnas misippus (Linnaeus, 1764)
 Byblia anvatara acheloia (Wallengren, 1857)
 Byblia ilithyia (Drury, 1773)
 Sevenia amulia benguelae (Chapman, 1872)
 Sevenia pechueli (Dewitz, 1879)
 Sevenia rosa (Hewitson, 1877)
 Sevenia trimeni (Aurivillius, 1899)
 Pseudacraea poggei (Dewitz, 1879)
 Neptis jordani Neave, 1910
 Hamanumida daedalus (Fabricius, 1775)
 Acraea acara acara Hewitson, 1865
 Acraea acara melanophanes Le Cerf, 1927
 Acraea anemosa Hewitson, 1865
 Acraea brainei Henning, 1986 (ендемік)
 Acraea hypoleuca Trimen, 1898 (ендемік)
 Acraea neobule Doubleday, 1847
 Acraea trimeni Aurivillius, 1899
 Acraea zetes (Linnaeus, 1758)
 Acraea acrita ambigua Trimen, 1891
 Acraea atolmis Westwood, 1881
 Acraea nohara Boisduval, 1847
 Acraea atergatis Westwood, 1881
 Acraea axina Westwood, 1881
 Acraea caldarena Hewitson, 1877
 Acraea ella Eltringham, 1911
 Acraea lygus Druce, 1875
 Acraea natalica Boisduval, 1847
 Acraea stenobea Wallengren, 1860
 Acraea acerata Hewitson, 1874
 Acraea encedon (Linnaeus, 1758)
 Acraea serena (Fabricius, 1775)
 Acraea esebria Hewitson, 1861
 Acraea burni Butler, 1896
 Acraea rahira Boisduval, 1833
 Phalanta phalantha aethiopica (Rothschild & Jordan, 1903)

Косатцеві (Papilionidae) 

 Papilio nireus Doubleday, 1845
 Papilio demodocus Esper, [1798]
 Graphium antheus (Cramer, 1779)
 Graphium porthaon (Hewitson, 1865)
 Graphium angolanus (Goeze, 1779)
 Graphium schaffgotschi (Niepelt, 1927)

Біланові (Pieridae) 

 Eurema brigitta (Stoll, [1780])
 Eurema hecabe solifera (Butler, 1875)
 Catopsilia florella (Fabricius, 1775)
 Colias electo (Linnaeus, 1763)
 Colotis amata williami Henning & Henning, 1994
 Colotis antevippe gavisa (Wallengren, 1857)
 Colotis celimene pholoe (Wallengren, 1860)
 Colotis danae annae (Wallengren, 1857)
 Colotis danae walkeri (Butler, 1884)
 Colotis doubledayi (Hopffer, 1862)
 Colotis euippe omphale (Godart, 1819)
 Colotis evagore antigone (Boisduval, 1836)
 Colotis evenina (Wallengren, 1857)
 Colotis ione (Godart, 1819)
 Colotis lais (Butler, 1876)
 Colotis pallene (Hopffer, 1855)
 Colotis regina (Trimen, 1863)
 Colotis vesta mutans (Butler, 1877)
 Colotis eris (Klug, 1829)
 Colotis subfasciatus (Swainson, 1833)
 Colotis agoye agoye (Wallengren, 1857)
 Colotis agoye bowkeri (Trimen, 1883)
 Eronia leda (Boisduval, 1847)
 Pinacopterix eriphia (Godart, [1819])
 Nepheronia buquetii (Boisduval, 1836)
 Nepheronia thalassina sinalata (Suffert, 1904)
 Appias sylvia nyasana (Butler, 1897)
 Pontia helice (Linnaeus, 1764)
 Mylothris agathina (Cramer, 1779)
 Belenois aurota (Fabricius, 1793)
 Belenois creona severina (Stoll, 1781)
 Belenois gidica abyssinica (Lucas, 1852)

Молі

Amphisbatidae
Paratemelia meyi Lvovsky, 2007
Paratemelia namibiella Lvovsky, 2007

Ведмедиці (Arctiidae) 

 Afrospilarctia flavida (Bartel, 1903)
 Alpenus whalleyi Watson, 1988
 Amata alicia (Butler, 1876)
 Amata damarensis (Grünberg, 1910)
 Amerila bauri Möschler, 1884
 Amerila bubo (Walker, 1855)
 Amsacta melanogastra (Holland, 1897)
 Apisa canescens Walker, 1855
 Apisa hildae Kiriakoff, 1961
 Cymaroa grisea (Thunberg, 1784)
 Eilema albostriatum Kühne, 2010
 Epilacydes simulans Butler, 1875
 Epilacydes unistriga (Grünberg, 1910)
 Eyralpenus scioana (Oberthür, 1880)
 Galtara nepheloptera (Hampson, 1910)
 Meneclia pallidula Grünberg, 1910
 Micralarctia australis Watson, 1988
 Micralarctia punctulatum (Wallengren, 1860)
 Owambarctia owamboensis Kiriakoff, 1957
 Paralacydes arborifera (Butler, 1875)
 Paralacydes destrictus Kühne, 2010
 Paralacydes jeskei (Grünberg, 1911)
 Paramaenas affinis (Rothschild, 1933)
 Paramaenas strigosus Grünberg, 1911
 Phlyctaenogastra britae Kühne, 2010
 Phlyctaenogastra familia Kühne, 2010
 Phlyctaenogastra rangei Gaede, 1915
 Saenura flava Wallengren, 1860
 Spilosoma lineata Walker, 1855
 Teracotona rhodophaea (Walker, 1865)
 Teracotona submacula (Walker, 1855)
 Thumatha punctata Kühne, 2010
 Thyretes caffra Wallengren, 1863
 Thyretes negus Oberthür, 1878
 Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)

Autostichidae 
 Hesperesta rhyodes (Meyrick, 1909)
 Turatia turpicula Gozmány, 2000

Carposinidae 
 Carposina longipalpalis Mey, 2007
 Meridarchis regalis Mey, 2007

Cecidosidae 
 Scyrotis alticolaria Mey, 2007
 Scyrotis brandbergensis Mey, 2007
 Scyrotis namakarooensis Mey, 2007

Choreutidae 

 Choreutis aegyptiaca (Zeller, 1867)
 Tebenna micalis (Mann, 1857)

Copromorphidae 
 Rhynchoferella syncentra (Meyrick, 1916)

Cosmopterigidae 
 Gisilia conformata (Meyrick, 1921)
 Gisilia meyi Sinev, 2007
 Gisilia sclerodes (Meyrick, 1909)
 Gisilia stagnans (Meyrick, 1921)
 Gisilia stereodoxa (Meyrick, 1925)

Cossidae 
 Aethalopteryx forsteri (Clench, 1959)
 Aethalopteryx squameus (Distant, 1902)
 Aethalopteryx tristis (Gaede, 1915)
 Arctiocossus antargyreus Felder, 1874
 Arctiocossus danieli Clench, 1959
 Arctiocossus poliopterus Clench, 1959
 Arctiocossus strigulatus Gaede, 1929
 Arctiocossus tessellatus Clench, 1959
 Azygophleps asylas (Cramer, 1777)
 Azygophleps inclusa (Walker, 1856)
 Azygophleps leopardina Distant, 1902
 Azygophleps liturata (Aurivillius, 1879)
 Brachylia eutelia Clench, 1959
 Brachylia terebroides Felder, 1874
 Eulophonotus myrmeleon Felder, 1874
 Macrocossus coelebs Clench, 1959
 Macrocossus toluminus (Druce, 1887)
 Nomima deserticola Mey, 2007
 Nomima gaerdesi Mey, 2007
 Nomima montisusti Mey, 2007
 Nomima prophanes Durrant, 1916
 Pecticossus gaerdesi Daniel, 1956
 Phragmataecia andarana Clench, 1959
 Phragmataecia irrorata Hampson, 1910
 Phragmataecia okovangae Clench, 1959
 Pseudurgis maacki Mey, 2007
 Rethona strigosa Walker, 1855
 Xyleutes dictyotephra Clench, 1959
 Arbelodes dupreezi Lehmann, 2010
 Arbelodes heringi (Janse, 1930)
 Arbelodes kroonae Lehmann, 2007
 Kroonia heikeae Lehmann, 2010
 Kroonia honeyi Lehmann, 2010
 Metarbela kobesi Lehmann, 2007
 Metarbela naumanni Mey, 2005
 Metarbela trisignata Gaede, 1929
 Metarbela weinmanni Lehmann, 2007
 Salagena meyi Lehmann, 2007
 Teragra cammae Lehmann, 2007

Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 

 Glyphodes amphipeda (Meyrick, 1939)
 Heliothela ophideresana (Walker, 1863)
 Nomophila noctuella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Pyrausta grisealis Maes, 2009

Elachistidae 
 Phthinostoma maculata Mey, 2007
 Phthinostoma taeniata Mey, 2007

Eriocottidae 
 Compsoctena araeopis (Meyrick, 1926)
 Compsoctena brandbergensis Mey, 2007
 Compsoctena leucoconis (Meyrick, 1926)

Eupterotidae 

 Jana eurymas Herrich-Schäffer, 1854
 Phiala costipuncta (Herrich-Schäffer, 1855)
 Trichophiala devylderi Aurivillius, 1879

Gelechiidae 

 Acutitornus munda Janse, 1951
 Allotelphusa lathridia (Meyrick, 1909)
 Anarsia agricola Walsingham, 1891
 Anarsia nimbosa Meyrick, 1913
 Argophara epaxia Janse, 1963
 Aspades hutchinsonella (Walsingham, 1891)
 Athrips albibasella Bidzilya, 2010
 Athrips albicostella Bidzilya, 2010
 Athrips angustisaccula Bidzilya, 2010
 Athrips bruneosparsa Janse, 1958
 Athrips dorsimaculata Bidzilya, 2010
 Athrips flavida Bidzilya, 2010
 Athrips hirtopalpa Bidzilya, 2010
 Athrips latipalpella Bidzilya, 2010
 Athrips mappigera Meyrick, 1914
 Athrips meyi Bidzilya, 2010
 Athrips neograpta Meyrick, 1914
 Athrips nigrinervosa Bidzilya, 2010
 Athrips pallida Bidzilya, 2010
 Athrips phoenaula (Meyrick, 1913)
 Athrips punctosa Bidzilya, 2010
 Athrips ravidinigra Bidzilya, 2010
 Ephysteris promptella (Staudinger, 1859)
 Gelechia sematica (Meyrick, 1913)
 Hedma microcasis (Meyrick, 1929)
 Hedma rhamnifoliae (Amsel & Hering, 1931)
 Hypatima austerodes (Meyrick, 1918)
 Lacistodes tauropis Meyrick, 1921
 Leuronoma oenochyta (Meyrick, 1921)
 Metzneria brandbergi Janse, 1963
 Microcraspedus synecta (Meyrick, 1909)
 Neotelphusa ochlerodes (Meyrick, 1925)
 Neotelphusa phaeomacula Janse, 1958
 Ochrodia pentamacula (Janse, 1958)
 Ochrodia subdiminutella (Stainton, 1867)
 Octonodula binotella Janse, 1951
 Ornativalva kalahariensis (Janse, 1960)
 Parapsectris alfonsi Bidzilya, 2010
 Parapsectris curvisaccula Bidzilya, 2010
 Parapsectris fastidiosa Meyrick, 1911
 Parapsectris griseoflavida Bidzilya, 2010
 Parapsectris lacunosa (Meyrick, 1918)
 Parapsectris modica Bidzilya, 2010
 Parapsectris nigrifasciata Bidzilya, 2010
 Parapsectris ochrocosma (Meyrick, 1911)
 Parapsectris ochrostigma Bidzilya, 2010
 Parapsectris savannae Bidzilya, 2010
 Parapsectris tholaea Meyrick, 1911
 Parapsectris violae Bidzilya, 2010
 Paratelphusa reducta Janse, 1958
 Parathectis sordidula (Meyrick, 1913)
 Polyhymno chionarcha Meyrick, 1913
 Polyhymno eurydoxa Meyrick, 1909
 Polyhymno hostilis Meyrick, 1918
 Polyhymno palinorsa Meyrick, 1909
 Polyhymno pausimacha Meyrick, 1909
 Schizovalva exoenota Meyrick, 1918
 Scrobipalpa aptatella (Walker, 1864)
 Scrobipalpa diversa (Janse, 1950)
 Scrobipalpa ergasima (Meyrick, 1916)
 Scrobipalpa vicaria (Meyrick, 1921)
 Stomopteryx eremopis (Meyrick, 1921)
 Streyella pallidigrisea Janse, 1958
 Syncopacma oxyspila (Meyrick, 1909)
 Syncopacma polychromella (Rebel, 1902)

П'ядуни (Geometridae) 

 Allochrostes uniornata Prout, 1935
 Androzeugma subacuta Prout, 1935
 Chiasmia brongusaria (Walker, 1860)
 Chiasmia diarmodia (Prout, 1925)
 Chiasmia getula (Wallengren, 1872)
 Chiasmia grimmia (Wallengren, 1872)
 Drepanogynis albiordine Prout, 1938
 Drepanogynis gynoloxa (Prout, 1938)
 Drepanogynis incondita (Warren, 1904)
 Drepanogynis olivescens (Warren, 1898)
 Mimoclystia corticearia (Aurivillius, 1910)
 Rhodophthitus tricoloraria (Mabille, 1890)
 Zamarada ascaphes Prout, 1925
 Zamarada ilma Prout, 1922
 Zamarada metallicata Warren, 1914
 Zamarada phaeozona Hampson, 1909
 Zamarada pulverosa Warren, 1895
 Zamarada tosta D. S. Fletcher, 1974

Молі-строкатки (Gracillariidae) 
 Acrocercops ficina Vári, 1961
 Acrocercops terminalina Vári, 1961
 Africephala timaea (Meyrick, 1914)
 Apistoneura psarochroma Vári, 1961
 Aspilapteryx filifera (Meyrick, 1912)
 Callicercops triceros (Meyrick, 1926)
 Caloptilia cataractias (Meyrick, 1921)
 Caloptilia cryphia Vári, 1961
 Caloptilia isotoma (Meyrick, 1914)
 Caloptilia pentaplaca (Meyrick, 1911)
 Caloptilia porphyranthes (Meyrick, 1921)
 Caloptilia sapina Vári, 1961
 Caloptilia sychnospila Vári, 1961
 Caloptilia verecunda Triberti, 2004
 Conopobathra carbunculata (Meyrick, 1912)
 Conopobathra geraea Vári, 1961
 Conopobathra gravissima (Meyrick, 1912)
 Conopobathra plethorhabda Vári, 1961
 Conopomorpha chionosema Vári, 1961
 Conopomorpha euphanes Vári, 1961
 Cryptolectica euryphanta (Meyrick, 1911)
 Cuphodes melanostola (Meyrick, 1918)
 Dysectopa scalifera Vári, 1961
 Ectropina ligata (Meyrick, 1912)
 Epicephala homostola Vári, 1961
 Epicephala pyrrhogastra Meyrick, 1908
 Graphiocephala barbitias (Meyrick, 1909)
 Pareclectis hobohmi Vári, 1961
 Phyllonorycter chionopa (Vári, 1961)
 Phyllonorycter didymopa (Vári, 1961)
 Phyllonorycter grewiaecola (Vári, 1961)
 Phyllonorycter grewiella (Vári, 1961)
 Phyllonorycter leucaspis Triberti, 2004
 Stomphastis cardamitis (Meyrick, 1921)
 Stomphastis crotonis Vári, 1961
 Stomphastis rorkei Vári, 1961
 Stomphastis thraustica (Meyrick, 1908)
 Stomphastis tremina Vári, 1961

Коконопряди (Lasiocampidae) 

 Anadiasa punctifascia Walker, 1855
 Beralade jordani Tams, 1936
 Bombycomorpha bifascia (Walker, 1855)
 Braura picturata (Grünberg, 1910)
 Chrysopsyche bivittata Aurivillius, 1927
 Gonometa postica Walker, 1855
 Metajana chanleri Holland, 1896
 Odontocheilopteryx obscura Aurivillius, 1927
 Philotherma rosa (Druce, 1887)
 Rhinobombyx cuneata Aurivillius, 1879
 Schausinna regia (Grünberg, 1910)
 Sena meyi Zolotuhin, 2007
 Sena parva (Aurivillius, 1921)
 Sena prompta (Walker, 1855)
 Sena quirimbo (Tams, 1936)
 Streblote pancala (Tams, 1936)

Lecithoceridae 
 Dragmatucha proaula Meyrick, 1908
 Lecithocera ideologa Meyrick, 1937

Limacodidae 
 Afrobirthama hobohmi Janse, 1964
 Coenobasis argentilinea Aurivillius, 1900
 Isozinara pallidifascia Janse, 1964
 Latoia eremotropha Janse, 1964
 Pseudothosea albisignata Janse, 1964
 Scotinochroa diplothysana Tams, 1932
 Taeda aetitis Wallengren, 1863

Lymantriidae 
 Bazisa transmutata Mey, 2007
 Crorema adspersa (Herrich-Schäffer, 1854)
 Crorema nigropunctata Collenette, 1931
 Crorema ochracea (Snellen, 1872)
 Euproctis consocia Walker, 1865
 Euproctis niropunctatum Kühne, 2010
 Homochira rendalli (Distant, 1897)
 Lacipa kottleri Kühne, 2010
 Laelia actuosa Hering, 1926
 Laelia amabilis Aurivillius, 1879
 Laelia extatura (Distant, 1897)
 Laelia extorta (Distant, 1897)
 Laelia gwelila (Swinhoe, 1903)
 Laelioproctis leucosphena Collenette, 1939
 Lymantica cidariensis Kühne, 2010
 Rhypopteryx diplogramma Hering, 1927
 Rhypopteryx sordida Aurivillius, 1879
 Tearosoma aspersum Felder, 1874
 Tearosoma daures Mey, 2007

Совки (Noctuidae) 

 Achaea tolnaodes Berio, 1956
 Acontia annemaria Hacker, 2007
 Acontia antica Walker, 1862
 Acontia aureola Hacker, 2007
 Acontia aurivillii Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia chrysoproctis (Hampson, 1902)
 Acontia cimbebasia Hacker, 2007
 Acontia conifrons (Aurivillius, 1879)
 Acontia discoidea Hopffer, 1857
 Acontia ectorrida (Hampson, 1916)
 Acontia gratiosa Wallengren, 1856
 Acontia guttifera Felder & Rogenhofer, 1874
 Acontia imitatrix Wallengren, 1856
 Acontia insocia (Walker, 1857)
 Acontia namibiensis Hacker, Legrain & Fibiger, 2008
 Acontia natalis (Guenée, 1852)
 Acontia okahandja Hacker, Legrain & Fibiger, 2008
 Acontia opalinoides Guenée, 1852
 Acontia permutata Hacker, Legrain & Fibiger, 2008
 Acontia porphyrea (Butler, 1898)
 Acontia simo Wallengren, 1860
 Acontia spangbergi Aurivillius, 1879
 Acontia torrefacta (Distant, 1898)
 Acontia transfigurata Wallengren, 1856
 Acontia trimaculata Aurivillius, 1879
 Acontia trychaenoides Wallengren, 1856
 Acontia umbrigera Felder & Rogenhofer, 1874
 Acontia wahlbergi Wallengren, 1856
 Acontia wallengreni Aurivillius, 1879
 Acontia wolframmeyi Hacker, 2007
 Aegle dubiosa Kühne, 2010
 Asplenia melanodonta (Hampson, 1896)
 Audea melanoplaga Hampson, 1902
 Brevipecten brandbergensis Hacker, 2004
 Brevipecten cornuta Hampson, 1902
 Brevipecten wolframmeyi Hacker & Fibiger, 2007
 Ctenusa pallida (Hampson, 1902)
 Ctenusa varians (Wallengren, 1863)
 Cucullia terensis Felder & Rogenhofer, 1874
 Cyligramma latona (Cramer, 1775)
 Diaphone eumela (Stoll, 1781)
 Dysmilichia namibiae Hacker, 2007
 Eustrotia genuflexa (Hampson, 1902)
 Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
 Heraclia abacata (Karsch, 1892)
 Heraclia lomata (Karsch, 1892)
 Heraclia longipennis (Walker, 1854)
 Honeyia clearchus (Fawcett, 1916)
 Honeyia quarta Hacker & Fibiger, 2007
 Hypena senialis Guenée, 1854
 Hypersypnoides congoensis Berio, 1954
 Iambiodes incerta (Rothschild, 1913)
 Masalia disticta (Hampson, 1902)
 Masalia leucosticta (Hampson, 1902)
 Masalia quilengesi Seymour, 1972
 Omphaloceps daria (Druce, 1895)
 Ophiusa dianaris (Guenée, 1852)
 Ophiusa umbrilinea Hampson, 1902
 Oraesia emarginata (Fabricius, 1794)
 Oraesia provocans Walker, [1858]
 Ozarba acclivis (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Ozarba cinerea (Aurivillius, 1879)
 Ozarba damarensis Berio, 1940
 Ozarba devylderi Berio, 1940
 Ozarba gaedei Berio, 1940
 Ozarba gobabis Berio, 1940
 Ozarba inopinata Berio, 1940
 Ozarba jansei Berio, 1940
 Ozarba malaisei Berio, 1940
 Ozarba persinua Berio, 1940
 Paida pulchra (Trimen, 1863)
 Plecopterodes lutosa (Grünberg, 1910)
 Polydesma umbricola Boisduval, 1833
 Proschaliphora albida Hampson, 1909
 Proschaliphora aurata Kühne, 2010
 Proschaliphora lineata Kühne, 2010
 Proschaliphora minima Kühne, 2010
 Sphingomorpha chlorea (Cramer, 1777)
 Stenosticta namibiensis Hacker & Mey, 2010
 Stenosticta nigrescens Hacker & Mey, 2010
 Stenosticta virgata Hacker & Mey, 2010
 Thiacidas duplicata (Grünberg, 1910)
 Thiacidas krooni Hacker & Zilli, 2007
 Thiacidas permutata Hacker & Zilli, 2007
 Thiacidas postalbida (Gaede, 1939)
 Thiacidas roseotincta (Pinhey, 1962)
 Ulochlaena ferruginea (Gaede, 1915)
 Ulochlaena reducta (Gaede, 1915)
 Ulochlaena sagittata (Gaede, 1915)
 Ulochlaena schaeferi Gaede, 1915

Ноліди (Nolidae) 
 Arcyophora ledereri (Wallengren, 1863)
 Neaxestis aviuncis Wiltshire, 1985

Зубницеві (Notodontidae) 
 Afroplitis dasychirina (Gaede, 1928)
 Afroplitis pylades (Kiriakoff, 1955)
 Antheuella psolometopa (Tams, 1929)
 Atrasana grisea (Gaede, 1928)
 Cerurina marshalli (Hampson, 1910)
 Metopteryx mus (Gaede, 1928)
 Phalera atrata (Grünberg, 1907)
 Phalera lydenburgi Distant, 1899
 Phyllaliodes poliostrota (Hampson, 1910)
 Stenostaura elegans Kiriakoff, 1970

Oecophoridae 
 Stathmopoda ficivora Kasy, 1973

Plutellidae 

 Paraxenistis serrata Mey, 2007
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) — міль капустяна

Psychidae 
 Australoplacodoma bicolorata Sobczyk & Mey, 2007
 Chalia maledicta Scheven, 1910
 Eumeta cervina Druce, 1887
 Kotochalia junodi (Heylaerts, 1890)
 Lithopleurota monachopis Meyrick, 1939
 Narycia antibatis Meyrick, 1926
 Narycia isoxantha Meyrick, 1920
 Patromasia petroglypta Meyrick, 1926
 Penestoglossa dyscrita Meyrick, 1926
 Picrospora maculasquamosa Sobczyk & Mey, 2007
 Placodoma brandbergensis Sobczyk & Mey, 2007
 Thranitica hemicopa Meyrick, 1908

Pterophoridae 

 Agdistis lomholdti Gielis, 1990
 Agdistis namibiana Arenberger, 1988
 Agdistis pala Arenberger, 1986
 Agdistis piccolo Gielis, 1990
 Agdistis spinosa Arenberger, 1986
 Agdistis swakopi Arenberger, 2009
 Agdistis tsumkwe Arenberger, 2001
 Hellinsia brandbergi Arenberger, 2004
 Marasmarcha verax (Meyrick, 1909)
 Megalorhipida leucodactylus (Fabricius, 1794)
 Pterophorus rhyparias (Meyrick, 1908)

Вогнівки (Pyralidae) 
 Abachausia grisea Balinsky, 1994
 Acrobasis africanella Balinsky, 1994
 Aglossa phaealis Hampson, 1906
 Aglossa rhodalis Hampson, 1906
 Aglossa tinealis Leraut, 2007
 Ancylosis atrisparsella (Hampson, 1901)
 Ancylosis glaphyria Balinsky, 1987
 Ancylosis interjectella (Ragonot, 1888)
 Ancylosis namibiella Balinsky, 1987
 Ancylosis ocellella (Hampson, 1901)
 Ancylosis subpyrethrella (Ragonot, 1888)
 Arsissa transvaalica Balinsky, 1991
 Cadra figulilella (Gregson, 1871)
 Ceutholopha isidis (Zeller, 1867)
 Delopterus basalis Janse, 1922
 Epicrocis nigrinella (Balinsky, 1994)
 Epicrocis picta (Balinsky, 1991)
 Epilepia melanobasis (Hampson, 1906)
 Epilepia melanobrunnea (Janse, 1922)
 Epilepia meyi Speidel, 2007
 Episindris albimaculalis Ragonot, 1891
 Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)
 Euzopherodes capicola Balinsky, 1994
 Faveria dionysia (Zeller, 1846)
 Hypargyria metalliferella Ragonot, 1888
 Hypotia brandbergensis Leraut, 2007
 Hypotia decembralis Leraut, 2007
 Hypotia dinteri Grünberg, 1910
 Hypotia eberti Leraut, 2007
 Hypotia meyi Leraut, 2007
 Hypotia namibiensis Leraut, 2007
 Loryma sinuosalis Leraut, 2007
 Namibina namibicola Leraut, 2007
 Namibiodes brandbergensis Leraut, 2007
 Pithyllis metachryseis (Hampson, 1906)
 Pithyllis pallidalis Leraut, 2007
 Pseudozitha alticolalis Leraut, 2007
 Pyralosis polycyclophora (Hampson, 1916)
 Scotomera fuliginosalis Leraut, 2007
 Staudingeria mimeugraphella Balinsky, 1989
 Synaphe fuscochralis Leraut, 2007
 Thylacoptila paurosema Meyrick, 1885
 Tyndis namibiensis Leraut, 2007
 Veldticola megista Hampson, 1930

Сатурнієві (Saturniidae) 

 Epiphora bauhiniae (Guérin-Méneville, 1832)
 Gynanisa maja (Klug, 1836)
 Gynanisa zimba Darge, 2008
 Heniocha apollonia (Cramer, 1779)
 Heniocha distincta Bryk, 1939
 Heniocha dyops (Maassen, 1872)
 Ludia corticea Jordan, 1922
 Ludia delegorguei (Boisduval, 1847)
 Pseudobunaea tyrrhena (Westwood, 1849)
 Usta wallengrenii (C. & R. Felder, 1859)

Sesiidae 
 Echidgnathia khomasana de Freina, 2011
 Melittia aurociliata (Aurivillius, 1879)

Бражникові (Sphingidae) 

 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) — бражник мертва голова
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)
 Hippotion rosae (Butler, 1882)
 Hoplistopus penricei Rothschild & Jordan, 1903
 Hyles livornica (Esper, 1780)
 Nephele comma Hopffer, 1857
 Oligographa juniperi (Boisduval, 1847)
 Phylloxiphia punctum (Rothschild, 1907)
 Polyptychoides grayii (Walker, 1856)
 Pseudoclanis diana Gehlen, 1922
 Rufoclanis numosae (Wallengren, 1860)

Thyrididae 
 Arniocera amoena Jordan, 1907
 Arniocera cyanoxantha (Mabille, 1893)
 Bupota galbana Whalley, 1971
 Chrysotypus subflavus Whalley, 1971
 Dysodia incognita Whalley, 1968
 Dysodia intermedia (Walker, 1865)
 Dysodia subsignata Warren, 1908
 Rhodoneura abacha Whalley, 1971

Tineidae 
 Ceratophaga vastellus (Zeller, 1852)
 Probatostola ochromalla Meyrick, 1926
 Tinea melancholica Gozmány, 1967
 Tinea roesleri Gozmány, 1969
 Tracheloteina virgo Gozmány, 1967
 Trichophaga cuspidata Gozmány, 1967

Tischeriidae 
 Coptotriche africana Puplesis & Diskus, 2003
 Tischeria antilope Puplesis, Diškus & Mey, 2003
 Tischeria sparmanniae Puplesis & Diškus, 2003

Листовійки (Tortricidae) 

 Bactra tylophora Diakonoff, 1963
 Cydia ichthyura (Meyrick, 1926)
 Cydia malesana (Meyrick, 1920)
 Eccopsis incultana (Walker, 1863)
 Eugnosta cataracta Aarvik, 2004
 Eugnosta meyi Aarvik, 2004
 Eugnosta namibiana Aarvik, 2004
 Megalota namibiana Aarvik, 2004
 Metendothenia balanacma (Meyrick, 1914)
 Selania costifuscana Aarvik, 2004
 Thiodia excavana Aarvik, 2004

Uraniidae 
 Pseudodirades lactea (Warren, 1897)

Xyloryctidae 
 Scythris camelella Walsingham, 1907
 Scythris fluctuosa Meyrick, 1914
 Scythris kebirella Amsel, 1935
 Scythris stagnosa Meyrick, 1913

Yponomeutidae 

 Prays oleae (Bernard, 1788)
 Yponomeuta subplumbellus Walsingham, 1881

Строкатки (Zygaenidae) 
 Zutulba namaqua (Boisduval, 1847)

Примітки

Посилання 
 

луск
луск
Намібія